Rigasche Rundschau — с 1894 по 1939 год ежедневная газета на немецком языке в Лифляндской губернии и Латвийской Республике, ведущее либеральное издание Российской империи. Изданию предшествовала газета «Zeitung für Stadt und Land» (1867—1894). После 1919 года Rigasche Rundschau стала самой известной газетой немецкого национального меньшинства в Северной Европе. Редакция и издательство располагались в Риге на Домской площади. Газета перестала выходить после репатриации балтийских немцев, оговоренной Пактом СССР и Германии о ненападении от 23 августа 1939 года.

Появление 
Издание газеты Zeitung für Stadt und Land в 1867 году начали Георг Берггольц (Georg Berkholz, 1817—1886) и Густав Кейхель (Gustav Keuchel, 1832—1910). Нулевой номер вышел 13 декабря 1866 года, однако официально считается, что газета начала выходить 1 — 3 января 1867 года (1-й год). Газета имела либеральную направленность, критиковала курс Российской империи последней трети XIX века на русификацию, при этом воздерживалась от антиклерикальных и сепаратистских взглядов.

С 1878 года главным редактором был Эдмунд фон Гейкинг.

В 1894 году издателем стал Рихард Рутц (Richard Ruetz, 1850—1915), который переименовал газету в Rigasche Rundschau, сохранив при этом определение «городу и стране» и нумерацию (28-й год издания, выпуск № 222).

С развитием капитализма в России и притоком рабочей силы в крупные города балтийские немцы, особенно в таких городах, как Рига, Ревель или Дерпт, оказались в положении меньшинства, что заставило Рютца изменить редакционную политику. Под его руководством газета стала отстаивать интересы немцев, не ставя под сомнение принадлежность Лифляндии к Российской империи. Эту позицию до 1914 года поддерживало большинство немцев России во всех частях царской империи.

До 1915 года Rigasche Rundschau была наиболее крупным немецким изданием страны наряду с двумя самыми важными немецкоязычными газетами России в Санкт-Петербурге и считалась самой либеральной газетой в империи.

Весной 1907 года редактором стал Пауль Шиман, значительно повлиявший на характер газеты до 1933 года. С 1907 по 1914 год газета являлась печатным органом Балтийского отделения Конституционно-демократической партии, представленной в Государственной Думе. Во время Первой мировой войны Рютцу удалось обойти запрет на выпуск немецких газет, выпуская газету на русском языке как «Рижское обозрение». Таким образом газета единственная в Прибалтике пережила войну.

В Латвийской Республике 

С сентября 1918 г. газета поддерживала стремление к независимости в Прибалтике. После провозглашения независимости Латвии и Эстонии Пауль Шиман взял курс на «организационную поддержку прибалтийского германизма в обоих новых государствах». Обе страны поначалу предоставили своим национальным меньшинствам обширную культурную, экономическую и социальную автономию.

В 1919 году Шиман перенес центр тяжести своей деятельности из редакции Rigasche Rundschau в активную политику, став лидером немецкой парламентской группы в Народном совете. В 1922 году он стал членом исполнительного комитета Ассоциации немецких меньшинств в Европе, а в 1925 году вице-президентом Конгресса европейских национальностей (ENK).

В то время как Эстония и Латвия рассматривались как образцы для подражания в их политике относительно нацменьшинств, в других вновь созданных на обломках Австро-Венгерской и Российской империй странах национальные меньшинства подвергались репрессиям. Среди прочего, запрещались публикация и распространение немецких газет: немецкая пресса неоднократно запрещалась в Королевстве сербов и хорватов и Румынии, иногда также в Польше и Чехословакии. Через языковое принуждение, запреты и экспроприации власти этих новых стран пытались добиться эмиграции населения, которое не хотело ассимилироваться. Помимо немецких этнических групп пострадали венгерские, хорватские, украинские и другие меньшинства.

Часть немцев в ходе Первой мировой войны и сразу после нее выехала на историческую родину. Если на начало XX века доля немцев на территории будущей Латвийской Республики составляла 6,2 %, то к 1935 году она сократилась до 3,19 %. Это привело к сокращению тиража газеты и финансовым трудностям. Поскольку наплыв реэмигрантов создавал для правительства Веймарской республики трудности, оно стремилось мотивировать этнических немцев остаться в местах проживания. Поэтому Департамент прессы Министерства иностранных дел уже в письме Министерству экономики от 19 января 1922 года заявил, что Rigasche Rundschau — самая важная немецкая газета на территории бывшей Российской империи и имеет влияние на другие страны, поэтому нуждается в финансовой поддержке. Министерство экономики учредило в Латвии попечительское общество «Concordia Literarische Anstalt GmbH», которое стало владельцем 40 % акций газеты, а с 1924 года — единственным владельцем издательской компании Ruetz & Co. Это произошло с подачи Макса Винклера, долгое время серого кардинала редакции, служившего экономическим советником правительств Веймарской Республики и нацистской Германии. Тем не менее, участие правительства Германии в издании газеты не повлияло на её политику, и Шиман беспрепятственно работал до 1933 года главным редактором.

Благодаря поддержке правительства Германии розничная цена газеты на начало 1930-х годов была невысокой: в Латвии 12 сантимов, в Эстонии — 10 крон, в Литве — 0,55 лита. В Германии газета стоила 20 пфеннигов и продавалась в крупных городах. Ежемесячная подписка, включая доставку по почте, обходилась в Латвии в 3,20 лата, в Литве — в 4,20 лита, а в остальном мире — в 1 доллар США.

После 1933 года 
В марте 1933 г., вскоре после назначения Гитлера на должность рейхсканцлера, Германия потребовала права вето в кадровых вопросах газеты и изменения политики редакции. Германский соредактор Ганс фон Римша был отправлен в отставку 1 октября 1933 года, а на его место должен был прийти человек с национал-социалистическим партбилетом. Шиман подписал контракт с Максом Винклером, который гарантировал ему и его жене пожизненную пенсию с требованием не публиковаться в Латвии.

Все преемники Шимана (их было несколько) более или менее сохраняли респектабельность газеты. Однако она стала открыто продвигать и национал-социалистические взгляды, поэтому в конце 1930-х годов беженец из Австрии Фриц Лахман (Fritz Lachmann) начал в Риге издание альтернативной газеты на немецком языке, Europa-Ost, которую финансировали еврейские торговцы..

С репатриацией балтийских немцев потребность в издании газеты для них пропала, так как они выехали практически полностью: около 60 тысяч человек. Были закрыты немецкие церковные приходы и школы.

В последнем номере газеты 13 декабря 1939 года было опубликовано интервью с лидером немецкого национал-социалистического движения в Латвии Эрхардом Крёгером об организации мер по переселению в Фатерланд с заголовком: «Мы следовали приказу фюрера». В этом номере редакция выразила благодарность латвийскому государству: «Мы желаем латвийскому народу счастливого будущего, его руководству и президенту Латвии всяческих успехов в достижении стоящих перед ними национальных целей. Да благословит Бог землю, которую мы никогда не забудем».

Примечания

Ссылки 
 Архив газеты

Газеты Латвии
Газеты Российской империи
Газеты на немецком языке
Немцы
 
Немецкая диаспора
Конституционно-демократическая партия
Печатные издания, закрытые в 1939 году